Campionatele Europene de tenis de masă din 2022 s-au desfășurat la München, Germania, în perioada 13–21 august 2022 la  Rudi-Sedlmayer-Halle.

Campioni

Rezultate

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Clasament pe țări

Legături externe

European Table Tennis Union
Munich 2022 

2022
tenis
Campionate Europene
Tenis masa
München